Nöller ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Nöller (1911–2003), deutscher Ministerialbeamter
 Wilhelm Nöller (1890–1964), deutscher Tiermediziner, Pathologe und Parasitologe